Дејан Васић може да се односи на:
 Дејан Васић (рукометаш), српски рукометаш који игра на позицији голмана
 Дејан Васић (фудбалер), српски фудбалер који игра на средини